La loi de Murphy est un adage énonçant que « tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal ». 

Elle a donné son nom à différentes œuvres artistiques :
 La Loi de Murphy (), un film américain de J. Lee Thompson sorti en 1986 ;
 La Loi de Murphy, un film français de Christophe Campos sorti en 2009 ;
 La Loi de Murphy, une chanson de la chanteuse belge Angèle ;
 La Loi de Murphy (), une série télévisée britannique créée par Colin Bateman en 2003.

Voir aussi 
 La Loi de Milo Murphy, une série télévisée d'animation américaine créé par Dan Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh en 2016